El Madronal bezeichnet:

 El Madronal (Acapetahua), Ort im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 El Madronal (Amatenango del Valle), Ort im mexikanischen Bundesstaat Chiapas